Die Spielzeit 2020/21 war die vierte reguläre Austragung nach der Umbenennung der ehemaligen Schweizer National League A in National League, der höchsten Eishockeyspielklasse der Schweiz. Die reguläre Saison umfasste 52 Spiele und anschliessende Playoffs bzw. Pre-Playoffs.

Modus 
Von den zwölf Teams wurden zwei Doppelrunden zu je 22 Spielen gespielt. Dazu gab es pro Team je sechs Zusatzbegegnungen gegen drei Gegner, die aufgrund einer regionalen Einteilung (Ost: HC Ambrì-Piotta, HC Lugano, HC Davos, SC Rapperswil-Jona Lakers, Mitte: EHC Biel, SCL Tigers, EV Zug, ZSC Lions, West: Genève-Servette HC, Lausanne HC, HC Fribourg-Gottéron, SC Bern) festgelegt wurden. Zusätzlich wurden in dieser Saison jeweils zwei Solidaritätsspiele gespielt; insgesamt sollte somit jede Mannschaft 52 Qualifikationsspiele bestreiten.

Die besten sechs Mannschaften qualifizierten sich direkt für die Playoffs. Die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn bestritten die Pre-Playoffs. Dabei wurde jeweils im Best-of-Three zwischen den Mannschaften auf den Plätzen 7 und 10 bzw. 8 und 9 um die verbleibenden zwei Plätze in den Playoffs gespielt.
Danach ermittelten diese acht Mannschaften den Schweizer Meister im K.-o.-System. Die Playoff-Viertelfinals wurden nach dem Modus Best-of-Seven gespielt, Halbfinal und Final im Best-of-Five-Modus.

Die letzten zwei Mannschaften hatten Saisonende. In dieser Spielzeit gab es keinen Absteiger in die Swiss League. Inklusive des Aufsteigers HC Ajoie wird die nächste Saison mit 13 Mannschaften ausgetragen.

Teilnehmer 

In der Saison 2020/21 waren die gleichen zwölf Mannschaften vertreten, wie in der Vorsaison.

Qualifikation

Tabelle 
Die Ligaversammlung hatte am 9. März beschlossen, dass die Qualifikation auf jeden Fall am 5. April enden muss. Da kurz vor Ablauf der Qualifikation sowohl der EHC Biel als auch der SC Bern COVID-bedingt in Quarantäne mussten, konnten nicht alle Teams 52 Runden bestreiten. Als Folge davon wurden an Stelle der absoluten Punkte die Punkte pro Spiel gewertet.

Erläuterungen: , ,

Topscorer 

+/- Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus-Minus-Wert
SM Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter 

Fett: Bestwert

NL Media All-Star Team 
 Tor: Gauthier Descloux (, Genève-Servette HC)
 Abwehr: Ryan Gunderson (, Fribourg-Gottéron), Henrik Tömmernes (,Genève-Servette HC)
 Angriff: Jan Kovář (, EV Zug), Linus Omark (,Genève-Servette HC), Sven Andrighetto (, ZSC Lions)

Playoffs

Playoffbaum

Pre-Playoffs

Viertelfinal

Halbfinal

Final

Meistermannschaft des EV Zug

Weblinks

Einzelnachweise 

2021
Eishockeysaison 2020/21